«Человек против пчелы» — британский комедийный телесериал, созданный и написанный Роуэном Аткинсоном и Уильямом Дэвисом. Премьера сериала состоялась на стриминоговом сервисе Netflix 24 июня 2022 года.

Сюжет 
Безработный отец Тревор Бингли (Роуэн Аткинсон) устраивается присматривать за домом молодой пары, набитым дорогими произведениями искусства. Вместе с Тревором в дом попадает и пчела.

В ролях

Эпизоды

Сезон 1 (2022)

Производство

Разработка 
Сериал был анонсирован в декабре 2020 года. Актёрский состав и дата выхода были объявлены 14 апреля 2022 года. Трейлер сериала вышел 26 мая 2022 года. Девять эпизодов первого сезона появились 24 июня 2022 года на Netflix. В интервью изданию Variety, Керр допустил возможность появления второго сезона.

Сьёмки 
Сьёмки сериала проходили в английских графствах Хартфордшир и Бакингемшир. Декорации для дома Нины и Кристиана были построены на студии Bovingdon Studios в городе Чешем, поскольку создатели сериала не хотели разрушать настоящий дом. В августе 2021 года компания Halo Hearing Solutions в своём Instagram-аккаунте сообщила, что их филиал в Бовингтоне используется для сьёмок в качестве ветеринарной клиники.

Критика 
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 65 % «рейтинга свежести» на основе 17 отзывов критиков. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic сериал получил 69 баллов из 100 на основе 6 отзывов критиков, что означает «в целом положительные отзывы». Стюарт Джеффрис из The Guardian дал сериалу три звезды из пяти, похвалил игру Аткинсона, но раскритиковал отсутствие характера пчелы и обилие продакт-плейсмента. Павел Садков из «Комсомольской правды» сравнил сериал с «Томом и Джерри» и отметил, что время коротких скетчей уже ушло. Глеб Колондо из «Сеанса» раскритиковал внешний вид пчелы, но назвал картину актуальной.

Примечания

Ссылки 
 Человек против пчелы на сайте IMDb

Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2022 году